Itonomas steht für
Itonama, Volk im bolivianischen Teil Amazoniens
Río Itonomas, bolivianischer Fluss des Amazonas-Systems